Сэр Уильям «Билли» Коннолли-младший (; род. 24 ноября 1942, Глазго, Шотландия) — британский комик, музыкант, ведущий и актёр. Командор Ордена Британской Империи.

Биография

Ранние годы 
Билли Коннолли родился в Глазго, Шотландия, в семье Уильяма и Мэри (урождённой Маклин) Коннолли. Его мать работала в больничной столовой, а дед был ирландским иммигрантом. В 1946 году, пока отец служил в армии, мать бросила семью, и Билли с сестрой воспитывали тётки, Маргарет и Мона.

До 20 лет Коннолли жил в Глазго в районе «Андерстон», а потом переехал в район «Партик». Он учился в начальной школе Святого Петра и в средней школе Сен-Жерар. В 12 лет Коннолли решил стать комиком, а в 15 лет бросил школу, получив два диплома, в одном из которых была ошибка (Connell вместо Connolly).

Карьера 
В начале 1960-х годов Билли Коннолли начал выступать как певец-фольклорист. В 1970-х годах Элтон Джон помог ему выйти на американскую сцену.

В мае 2011 года, когда снимался документальный фильм Billy Connolly’s Route 66, Коннолли сломал ребро и повредил колено, но через неделю вернулся к съёмкам.

Личная жизнь, здоровье 
В 1989 году Билли Коннолли женился на психологе Памеле Стефенсон. В своей книге Billy и в интервью, которое он дал в декабре 2008 года, Коннолли заявил, что он неоднократно подвергался насилию со стороны своего отца.

Коннолли поддерживает .

В сентябре 2013 года в СМИ распространилась информация о том, что Коннолли был успешно прооперирован от рака простаты. У выздоравливающего артиста была также диагностирована начальная стадия болезни Паркинсона.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 A Guardian interview with Connolly from 2001
 «Enough Rope» interview with Andrew Denton; 20 February 2006
 Connolly’s interview with The Guardian, September 2001
 
 «A laugh a minute? Life with Billy Connolly» — CNN.com
 Билли Коннолли Биография, фильмография, фото

Стендап-комики Великобритании
Фолк-вокалисты Великобритании
Почётные доктора Университета Глазго